Columbus Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Columbus Historic District (Georgia), NRHP-Nr. 69000045
 Columbus Historic District (Indiana), NRHP-Nr. 82000059